Атина () — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Фрозиноне (провинция).

Население составляет 4480 человек, плотность населения составляет 154 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 3042. Телефонный код — 00776.

Покровителем города почитается святой Марк Галилеянин. Праздник города ежегодно празднуется 1 октября.

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 

Города Италии